Александр Васильевич Болдырев: 
 Болдырев, Александр Васильевич (1896—1941) — российский филолог-классик, переводчик.
Болдырев, Александр Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8627; 26 ноября 1851; с 1855 генерал-майор.